Ерашов — русская фамилия. Известные носители:

 Ерашов, Валентин Петрович (1927-1999) — писатель.
 Ерашов, Иван Михайлович (1911-1948) — Герой Советского Союза.